Чобе:

 Река Чобе - это мощный приток реки Замбези, который протекает через Национальный парк Чобе. Река и дала название парку. В течение всего года в реке достаточно воды, чтобы многотысячные стада слонов имели возможность утолить жажду. Своей красотой и разнообразием фауны река Чобе привлекает туристов со всего мира.
Чобе (Квандо) — река в Юго-Западной Африке.
 Чобе — национальный парк в Ботсване.
 Чобе — бывший округ в Ботсване, в 2001 году вошёл в состав Северо-Западного округа.